Серге́й Григорья́нц:
 Григорьянц, Сергей Иванович (1941—2023) — советский диссидент, журналист и литературовед, правозащитник.
 Григорьянц, Сергей Михайлович (род. 1983) — российский шахматист, гроссмейстер (2003).